Орлов е производна дума от орел. Това е разпространено славянско фамилно име.

Може да се отнася за някое от следните понятия.

Хора 
 Алексей Григориевич Орлов (1737-1808) – руски граф, генерал-аншеф
 Алексей Фьодорович Орлов (1787 – 1862) – руски княз, генерал от кавалерията, генерал-адютант, шеф на жандармерията
 Григорий Орлов (1734-1783) – руски граф, генерал-фелдцейхмейстер, фаворит на императрица Екатерина II
 Дмитрий Орлов (1806-1859) – руски изследовател
 Петър Орлов (?-1920) – български учител
 Благой Орлов – български революционер
 Драган Орлов – български публицист
 Любов Орлова (1902-1975) – руска съветска актриса
 Марина Орлова (р. 1986) – руска актриса

Други 
 Орлов – диамант, наречен на граф Григорий Орлов
 Орлов – 4 носа (3 в Японско и 1 в Берингово море), наречени на Дмитрий Орлов
 Орлов – кратер на Луната
 Орлов – град в Русия, Кировска област
 Орлова – град в Чехия, Моравско-силезки край

Вижте също 
 Орлово (пояснение)
 Орлов дол – село в Област Хасково, община Тополовград
 Орлов мост – в София
 Орлова могила – село в Област Добрич, община Добричка
 Орлова чука – пещера в Област Русе, община Две могили
 Орловец – село в Област Велико Търново, община Полски Тръмбеш
 „Орловец“ – спортна зала в Габрово
 Орловска област – в Русия

Български фамилни имена
Руски фамилни имена